L'uovo nel cestino (dall'inglese egg in the basket) è un piatto per la colazione statunitense.

Storia 
La ricetta dell'uovo nel cestino apparve per la prima volta nel Boston Cooking-School Cook Book (1896) di Fannie Merritt Farmer con il nome di egg with a hat. In seguito, l'uovo nel cestino venne popolarizzato grazie alla cultura di massa almeno a partire dagli anni 1940, periodo in cui uscì il film Appuntamento a Miami (1941), ove appare l'alimento. Oggi le egg in the basket sono conosciute in tutti gli USA ove hanno molti nomi diversi.

Preparazione 
Creare un foro al centro di una fetta di pancarré, imburrarla, e friggerla in una padella. Durante la cottura, versare un uovo nel buco del pane e capovolgere la fetta di pane quando la superficie a contatto con la padella raggiunge la doratura ideale. Servire l'uovo nel cestino ancora caldo con un pizzico di pepe. Le uova nel cestino possono essere preparate utilizzando altri tipi di pane, come i bagel, o i waffle.

Note

Voci correlate 
 Khachapuri
 Uovo all'occhio di bue
 Uova alla Benedict

Altri progetti 

Piatti a base di pancarré
Piatti a base di uova